Кампинс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кампинс, Мигель (1880—1936) — испанский военачальник, генерал.
 Эррера Кампинс, Луис Антонио (1925—2007) — венесуэльский политический деятель, президент страны в 1979—1984 годах.